Pierrakos ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Pierrakos (* 1940), griechischer Speerwerfer 
 John Pierrakos (1921–2001), amerikanischer Psychiater
 Periklis Pierrakos-Mavromichalis (1863–1938), griechischer Fechter, General und Politiker